Arnprior – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario, w hrabstwie Renfrew
 Arnprior – miejscowość w Wielkiej Brytanii, w prowincji Szkocji , w hrabstwie Stirling